Улица Лоба́чика:
 Улица Лобачика (Москва)
 Улица Лобачика (Белоостров)